Szkoła kopenhaska – rodzaj interpretacji funkcji falowej
 Szkoła kopenhaska – termin z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie i stosunków międzynarodowych